MFC pode ser:
 MFC (especialidade médica) - Medicina de Família e Comunidade - no Brasil, representada pela SBMFC - https://www.sbmfc.org.br/
Microsoft Foundation Classes - classes fundamentais em C++ para programação Microsoft Windows;
 MFC (telefonia) - MultiFrequential Code - sinais de áudio utilizados pelas centrais telefônicas para troca de sinalização;
 MFC (engenharia florestal) - Manejo Florestal Comunitário 
 MFC (catolicismo)  - Movimento Familiar Cristão (no Brasil) ou Movimento Familiar Cristão (na América Latina)
 MFC (manufatura de papel) - Machine Finished Coated

Desambiguação